Zadornov [zadórnov] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Задо́рнов). Priimek izhaja iz besed задорный in задор - goreč/vnema, razvnetost, živahnost.

 Mihail Mihajlovič Zadornov (rojen 1963), ruski politik in finančni minister RF.
 Mihail Nikolajevič Zadornov (1948 - 2017), ruski pisatelj, komik, satirik in dramatik.
 Nikolaj Pavlovič Zadornov (1909 - 1992), ruski pisatelj, oče M. N. Zadornova.

Glej tudi